Název Římov má více obcí: 
 Římov (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Vodní nádrž Římov – vodní nádrž u stejnojmenné obce
 Římov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč

Související články 
 Římovka
 Římovice
 Římovská
 Řím (rozcestník)

Externí odkazy